Fulga bezeichnet:

 mehrere Orte in Rumänien:
 Fulga (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Fulga (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Fulga de Jos, Dorf im Kreis Prahova
 Fulga de Sus, Dorf im Kreis Prahova

 folgende Personen:
 Gheorghe Fulga (* 1951), rumänischer Soziologe und Politiker
 Laurențiu Fulga (1916–1984), rumänischer Autor